Giranek ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Giranek (um 1712–1761), böhmischer Violinist und Komponist, siehe Antonín Jiránek
 Karoline Giranek (1753–1831), deutsche Theaterschauspielerin, siehe Karoline Krüger (Schauspielerin)